Premjer-liha 2017/2018 var den 27:e säsongen av Ukrainas högstaliga i fotboll. Sjachtar Donetsk vann ligan.

Tabeller

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Mästerskapsserien

Nedflyttningsserien

Kvalspel

Källor
 Officiell hemsida

2017 i Ukraina
2018 i Ukraina
Fotbollssäsongen 2017/2018
2017/2018